Papyrus Berlin steht für folgende Handschriftenfragmente:

Altägyptisch:
 Papyrus Berlin 3022 (Geschichte von Sinuhe), 18. Jahrhundert v. Chr., altägyptische Erzählung
 Papyrus Berlin 3024 (Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele), 19. Jahrhundert v. Chr.
 Papyrus Berlin 3027 (Zaubersprüche für Mutter und Kind), 1901 hrsg. von Adolf Erman
 Papyrus Berlin 3033 (Westcar Papyrus), 19./17. Jahrhundert v. Chr., altägyptische Erzählung über Wunder
 Papyrus Berlin 3063 (Papyrus Reinhardt), 10. Jahrhundert v. Chr., Landregister
 Papyrus Berlin 3038 (Papyrus Brugsch), um 1300 v. Chr., medizinischer Fachtext, siehe Giuseppe Passalacqua
 Papyrus Berlin 6619 (Berliner Papyrus), um 1800 v. Chr., eines der ältesten erhaltenen Beispiele einer quadratischen Gleichung
 Papyrus Berlin 10012, 19. Jahrhundert v. Chr., Briefabschrift eines Tempeltagebuches
 Papyrus Berlin 10499 (Geschichte von Sinuhe), 18. Jahrhundert v. Chr.

Griechisch:
 Papyrus Berlin 9875 (Perser), 4. Jahrhundert, Dichtung von Timotheos von Milet
 Papyrus Berlin 17212, 3. Jahrhundert, Buch Jeremia der Bibel
 Papyrus Berlin 17213, 3. Jahrhundert, Buch Genesis der Bibel